Il singolare  del Bank of the West Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo, ma ha perso al secondo turno contro Marina Eraković.

Serena Williams, che giocava il supo 3º torneo dopo l'infortunio che l'aveva costretta a non giocare per un anno, ha battuto in finale Marion Bartoli 7–5, 6–1.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Marija Šarapova (quarti di finale)
  Marion Bartoli (finale)
  Samantha Stosur (secondo turno)

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Julia Görges (primo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Dominika Cibulková (semifinali, ritiro a causa di un infortunio addominale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2011